

„А“ РФГ 

Групата е съставена от 16 отбора, играе се всеки срещу всеки в две срещи на разменено гостуване. За победа се начисляват 2 точки, за равенство 1, а за загуба не се начисляват точки. Отборите заели последните две места отпадат в „Б“ група. Новите отбори в групата са Миньор (Перник) и Локомотив (Горна Оряховица). Актуален шампион е ЦФКА Средец).

Класиране

„Б“ РФГ

„В“ РФГ 
За победа се дават по 3 точки.

Североизточна „В“ РФГ 

 1. Преслав – днес град Велики Преслав;

Източници 
 Българските футболни първенства 1924 – 2003
 bulgarian-football.com – Български футболен архив

7